Everaerts ist der Name folgender Personen:

 Johannes Secundus (auch: Janus Secundus, eigentlich Johann Nico Everaerts; 1511–1536), niederländischer Dichter, Maler und Bildhauer
 Nicolaas Everaerts (auch: Nicolaus Everardi; * um 1461/62, † 1532), niederländischer Jurist